Marou est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 
 , cours d'eau du Cameroun situé dans la région d'Adamaoua ;

Prénom 
 , homme politique nigérian et ministre de la Justice ;

Musique 
 , duo de musique rock australien ;

Manga 
 , nom anglais de Maro, un personnage du manga Yoma.

Architecture 
 La fontaine du Marou, source aménagée dans le bois de Saint-Ghislain à Dour en Belgique. Elle porte le nom du maçon qui l'a construite, Édouard du Marou.